La Salle megye (Louisiana)
La Salle megye (Texas)
LaSalle megye (Illinois)